Die 1. Klasse Bremen 1941/42 war die achte Spielzeit der nun 1. Klasse genannten Fußball-Bezirksklasse Bremen im Sportgau Niedersachsen. Sie diente als eine von sechs zweitklassigen Spielklassen als Unterbau der Gauliga Niedersachsen. Die Meister dieser sechs Spielklassen qualifizierten sich für eine Aufstiegsrunde, in der zwei Aufsteiger zur Gauliga Niedersachsen ausgespielt wurden.

Die 1. Klasse Bremen wurde in dieser Spielzeit in einer Gruppe mit zehn Vereinen im Rundenturnier mit Hin-und-Rückspiel ausgetragen. Die Saison startete am 7. September 1941, das letzte Spiel kam am 23. Juli 1942 zur Austragung. Als Bezirksmeister setzte sich dabei der Bremer SV nur durch den besseren Torquotienten gegenüber den Bremer Sportfreunde durch. Da die Gauliga Niedersachsen zur kommenden Spielzeit aufgelöst wurde, gab es in diesem Jahr keine Aufstiegsrunde mehr. Stattdessen stiegen der Bremer SV, die Bremer Sportfreunde sowie nach Rückzug des LSV Quakenbrück der Drittplatzierte VfL Oldenburg zur kommenden Spielzeit in die neu gegründete erstklassige Gauliga Weser-Ems auf.

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller überlieferten Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Abschlusstabelle 

|}

Einzelnachweise 

Gauliga Niedersachsen
Fußballsaison 1941/42